Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Ławicki – polski rzemieślnik, powroźnik, weteran
 Hienadź Ławicki – radziecki i białoruski wojskowy
 Sławomir Ławicki – polski lekarz